Orithyia ist:
 Orithyia, der lateinische Name der Nymphe Oreithyia
 Orithyia,  eine Amazonenkönigin, siehe Marpesia und Lampeto